Distrito 15 o distrito XV puede hacer referencia a: 

 el distrito XV de Budapest, Hungría.
 el distrito 15 de Madrid, España.
 el XV Distrito de París, Francia.
 el distrito 15 de Valencia, España.
 el distrito electoral 15 de Chile.